Tappeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Tappeiner (* 1983), italienischer Schriftsteller
 Franz Tappeiner (1816–1902), österreichischer Arzt, Botaniker und Anthropologe
 Hermann von Tappeiner (1847–1927), österreichisch-deutscher Mediziner und Pharmakologe
 Ulrike Tappeiner (* 1959), italienische Biologin

Siehe auch:
 Tappeinerweg, Promenade in der Südtiroler Stadt Meran